Émile Hennequin (1859-1888), écrivain français
 Émile Hennequin (1887- ?), directeur général de la police municipale de Paris qui organisa la rafle du Vélodrome d'Hiver en 1942.